El nombre propenol corresponde a los compuestos orgánicos que derivan del propeno con uno o más grupos hidroxilo; puede referirse a:
Monoalcohol (C3H6O):
propen-1-ol, de fórmula HO-CH=CH-CH3.
propen-2-ol, de fórmula H2C=C(OH)-CH3.
propen-3-ol o 2-propen-1-ol, de fórmula H2C=CH-CH2-OH.
propenodiol (C3H6O2):
propen-1,1-diol, de fórmula (HO)2C=CH-CH3.
propen-1,2-diol, de fórmula HO-CH=C(HO)-CH3. 
propen-1,3-diol, de fórmula HO-CH=CH-CH2-HO.
propen-2,3-diol, de fórmula H2C=C(HO)-CH2-HO.
propen-3,3-diol, de fórmula H2C=CH-CH(HO)2.
propenotriol (C3H6O3):
propen-1,1,2-triol, de fórmula (HO)2C=C(HO)-CH3. 
propen-1,1,3-triol, de fórmula (HO)2C=CH-CH2-HO.
propen-1,2,3-triol, de fórmula HO-CH=C(HO)-CH2-HO.
propen-1,3,3-triol, de fórmula HO-CH=CH-CH(HO)2.
propen-2,3,3-triol, de fórmula H2C=C(HO)-CH(HO)2.
propen-3,3,3-triol, de fórmula H2C=CH-CH(HO)3.
Otros:
1,1,2,3: de fórmula (HO)2C=C(HO)-CH2-HO.
1,1,3,3: de fórmula (HO)2C=CH-CH(HO)2.
1,2,3,3: de fórmula HO-CH=C(HO)-CH(HO)2.
1,3,3,3: de fórmula HO-CH=CH-CH(HO)3.
2,3,3,3: de fórmula CH2=C(HO)-CH(HO)3.
1,1,2,3,3: de fórmula (HO)2C=C(HO)-]])-CH(HO)2.
1,1,3,3,3: de fórmula (HO)2C=CH-C(HO)3.
1,2,3,3,3: de fórmula HO-CH=C(HO)-C(HO)3.
1,1,2,3,3,3: de fórmula (HO)2C=C(HO)-C(HO)3.